Kronotski peut désigner : 
 le Kronotski, un volcan de Russie situé dans le Kamtchatka ;
 la baie Kronotski, une baie de l'océan Pacifique baignant les côtes russes du Kamtchatka ;
 le lac Kronotski, un lac de Russie situé dans le Kamtchatka ;
 la péninsule Kronotski, une péninsule de Russie faisant partie du Kamtchatka et s'avançant dans l'océan Pacifique ;
 la réserve naturelle de biosphère de Kronotski, une réserve de biosphère de Russie située dans le Kamtchatka.